Віші () — місто та муніципалітет у Франції;
 Режим Віші — колабораціоністський уряд Франції (1941—1944), названий так за містом Віші, у якому проводив свою діяльність;
 Vichy Cosmetics —  французька косметична компанія.